Mandinga steht für:

 Mandinga, eine rumänische Latin-Pop-Band
 Mandinga (Fluss), ein Flus in Panama
 Mandinga (Ethine), Ethnie in Guinea-Bissau

Mandinga ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro Mandinga, mittelamerikanischer Sklavenanführer